Bucher-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Bucher-Gletscher (Alaska)
 Bucher-Gletscher (Antarktika)